Округ Малацки () — округ (okres, район) в Братиславському краї, західна Словаччина. Площа округу становить — 949,4 км², на якій проживає —  осіб (31.12.2015). Щільність населення — 74,74 осіб/км².

Статистичні дані (2001)

Національний склад 
 Словаки 97,0 %
 Чехи 1,1 %

Конфесійний склад 
 Католики 79,1 %
 Лютерани 1,2 %

Адміністративний поділ

Міста 
 Малацки
 Ступава

Села 
 Борінка
 Ґаяри
 Яблонове
 Якубов
 Костоліште
 Кухиня
 Лаб
 Лозорне
 Мале Леваре
 Маріанка
 Пернек
 Плавське Підграддя
 Плавський Мікулаш
 Плавський Штврток
 Рогожник
 Солошниця
 Студієнка
 Сухоград
 Вельке Леваре
 Висока-при-Мораві
 Загір'я
 Загорська Весь
 Завод
 Зогор

Примітки

Посилання